Журавники — название населённых пунктов:

Украина 
 Журавники — село в Гороховском районе Волынской области.
 Журавники — село в Пустомытовском районе Львовской области.